Сумцов — русская фамилия. Известные носители:
 Сумцов, Виктор Алексеевич (1928—2013) — советский конструктор в области авиационной техники.
 Сумцов, Дмитрий Лаврентьевич (1908—1989) — советский государственный и партийный деятель.
 Сумцов, Николай Фёдорович (1854—1922) — русский фольклорист, этнограф, литературовед, историк. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1905).
 Сумцов, Олег Владимирович (род. 1974) — украинский футболист, защитник.